A discografia de Soraya Moraes, uma cantora, compositora e escritora brasileira de música cristã contemporânea, compreende doze álbuns de estúdio.

 Álbuns de Estúdio

EPs

Discografia
Discografias de música gospel
Discografias de músicos do Brasil